Anatol Lewicki (1841-1899) – historyk
 Bohdan Lewicki (1921-2012) – inżynier
 Bolesław Lewicki (1908-1981) – teoretyk filmu
 Dawid Lewicki (ur. 1986) – siatkarz
 Dymitr/Dmitrij Lewicki (ujednoznacznienie)
 Eugeniusz Lewicki (ur. 1947) – filolog
 Grzegorz Lewicki (ujednoznacznienie)
 Jan Lewicki (urzędnik) (1843-1908) - pedagog, inspektor szkolnictwa
 Jan Nepomucen Lewicki (1795-1871) – malarz, fotograf
 Jarosław Lewicki (1948-2011) – dziennikarz i pisarz
 Joachim (Lewicki) (1853-1921) – biskup
 Józef Lewicki (ujednoznacznienie)
 Kazimierz Lewicki (ujednoznacznienie)
 Leopold Lewicki (1906-1973) – malarz, rzeźbiarz
 Maksim Lewicki (ur. 1972) – piłkarz
 Marian Lewicki (ujednoznacznienie)
 Michaił Lewicki (1761-1831+) – generał
 Michał Lewicki (1774-1858) – kardynał
 Mieczysław Lewicki (1839- po 1914) – ziemianin i polityk
 Mieczysław Lewicki (1926-2015) – lekkoatleta
 Parteniusz (Lewicki) (1858-1921) – biskup
 Piotr Lewicki (1937-2011) – technolog żywienia
 Rafaił Lewicki (1847-1940) – malarz, fotograf
 Stanisław Lewicki (1854–1933) – działacz narodowy i społeczny, pamiętnikarz
 Stanisław Lewicki (1891-), oficer piechoty Wojska Polskiego
 Tadeusz Lewicki (1906-1992) – orientalista
 Tadeusz Lewicki (inżynier) (1901-1953) – mechanik-konstruktor
 Wiesław Lewicki (ur. 1957) – działacz polonijny
 Wilhelm Siemieński-Lewicki (1827-1901) – hrabia, poseł
 Zbigniew Lewicki (ur. 1945) – politolog